Fossiele overgangsvormen
 Missing Link (1988), een film uit 1988
 Missing Link (1999), een jeugdfilm uit 1999
 Missing Link (2019), een animatiefilm uit 2019
 The Missing Link (band), een Duitse band